Esistono più comuni francesi con questo nome

Montpezat – Gard
Montpezat – Lot e Garonna
Montpézat (Gers)